Avançon se poate referi la:
Avançon, localitate în departamentul Ardennes, Franța
Avançon, localitate în departamentul Hautes-Alpes, Franța
, râu în Elveția